Kleding
Rok (kleding), kledingstuk voor het onderlichaam, voornamelijk voor vrouwen
Rokkostuum, mannenkleding

Mythologie
Roc (mythisch wezen), Rok, Roc of Rokh, een grote mythische vogel in de Perzische en Arabische literatuur
Vogel Rok, een naar die vogel genoemde attractie in de Efteling

Zie ook
Roc